Selected Ambient Works Volume II (также известен просто под аббревиатурой SAW2) — второй студийный альбом Ричарда Д. Джеймса, который он выпустил под псевдонимом Aphex Twin в 1994 году на лейбле Warp Records в Великобритании и на Sire/Warner Bros. в США.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Selected Ambient Works Volume II на discogs.com

Альбомы Aphex Twin
Альбомы Warp Records
Альбомы Sire Records
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы-сиквелы